Завеса је искројен део тканине који служи да спречи пробијање светлости, воде или других материја.

Завеса може да се односи и на:
 Завеса (роман) — детективски роман Агате Кристи
 Гвоздена завеса — географска граница која је делила Европу на два дела